GBG Draftmaker è un software di disegno CAD bidimensionale.

È stato sviluppato a partire dal 1980 dalla Cad.Lab di Bologna, poi ridenominata think3 a partire dalla metà degli anni novanta.

Inizialmente sviluppato su piattaforma HP1000, è stato successivamente portato su varie altre piattaforme (Vax, Apollo Computer, HP-UX, Ibm Aix, Silicon Graphics, Sun Microsystems, Digital Alpha, Microsoft Windows).

A partire dal 1995 think3 ha proposto al mercato un nuovo prodotto CAD tridimensionale (ThinkDesign) contenente un ambiente bidimensionale (ThinkDraft) che ha progressivamente sostituito GBG nella offerta di Think3. Lo sviluppo di GBG è stato interrotto nel 2003.

I file prodotti con GBG Draftmaker hanno estensione .d.

L'ultima versione disponibile è la 9.

Collegamenti esterni